Sydow kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Sydow
 Paul Sydow

Robotskapade auktorsförkortningar